Le palomino est une couleur de robe équine ;
 Le palomino désigne un cépage espagnol.

Personnalités 

 Antonio Palomino (1655-1726), artiste peintre, théoricien de la peinture et critique d'art espagnol ;
 Eusebia Palomino Yenes (1899-1935), religieuse catholique espagnole, salésienne, bienheureuse ;
 José Luis Palomino, footballeur argentin.

Œuvres de fiction 

 Palomino, roman de Danielle Steel, paru originellement en 1983 ;
 Palomino, téléfilm réalisé en 1991.

Notes et références